ТБХ — многозначная аббревиатура:
 ТБХ — «ТНК-ВР холдинг»
 ТБХ (тб/х) — турбоход

См. также 
 ТБХЗ — Трипольский биохимический завод
 TBH — аббревиатура латиницей